Akerman ist der Familienname folgender Personen 

 Andreas Akerman (1723–1778), schwedischer Kupferstecher und Hersteller von Globen
 Achim von Akerman (1909–1945), deutschbaltischer Lyriker und Bibliothekar in Riga
 Amos T. Akerman (* 1821 oder 1819, † 1880), US-amerikanischer Jurist, Politiker und Justizminister (Attorney General)
 Chantal Akerman (1950–2015), belgische Filmregisseurin
 Jacqueline Akerman (* 1976), kanadische Biathletin und Biathlontrainerin
 John Yonge Akerman (1806–1873), englischer Numismatiker
 Mariano Akerman, argentinischer Maler und Kunsthistoriker
 Rachel Akerman († 1544), Dichterin

Akerman bezeichnet:
 Akerman (Adelsgeschlecht), deutsch-baltisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Åkerman
 Akermann
 Akkerman
 Akkermann
 Ackerman
 Ackermann